Berda ist:

 ein Musikinstrument, siehe Berda
 ein Fluss in der Südostukraine (ukrainisch Берда), siehe Berda (Fluss)
 ein Berg in der Westukraine (ukrainisch Берда), siehe Berda (Berg)